Il campionato mondiale di lacrosse 2014 o FIL World Lacrosse Championship 2014 è stata la 12ª edizione del Campionato mondiale di lacrosse svoltasi dal 10 al 19 luglio 2014 al Dick's Sporting Goods Park di Commerce City in Colorado, Stati Uniti.
Le competizione ha visto l'esordio iridato delle selezioni di Belgio, Cina, Colombia, Costa Rica, Israele, Russia, Thailandia, Turchia e Uganda oltre al ritorno degli Irochesi, esclusi dalla competizione nel 2010 per problemi burocratici.

Il torneo iridato è stato vinto dal Canada, che ha battuto in finale gli Stati Uniti campioni in carica per 8-5, aggiudicandosi così il terzo titolo mondiale. Le due nazionali si erano già incontrate nella fase a gironi, dove a prevalere furono gli statunitensi per 10-7.

Per i canadesi si è trattato del primo titolo vinto in casa degli storici rivali, che erano già riusciti nell'impresa inversa in due occasioni (1967, 1986).

Fase a gironi

Blue Division 

  Stati Uniti e  Canada qualificate alle Semifinali.
  Irochesi e  Australia qualificate ai Quarti di finale.
  Giappone e  Inghilterra qualificate al Round di piazzamento.

Green Division 

 Olanda (+5), Italia (-1) e Norvegia (-4) così classificate per differenza reti negli scontri diretti.

Grey Division

Orange Division

Plum Division

Red Division

Turquoise Division

White Division

Yellow Division

Play-in 
Le partite di play-in vengono disputate da tutte le selezioni nazionali ad eccezione di quelle inserite nella Blue Division.

Prime classificate

Seconde classificate

Terze classificate

Quarte classificate

Round Finale 
Partecipano al Round Finale le prime quattro classificate della Blue Division e le due vincenti dei Play-in disputati tra le squadre prime classificate nella fase a gironi. Le prime due classificate della Blue Division accedono direttamente alle semifinali.

Round di piazzamento 
Partecipano al Round di piazzamento tutte le squadre non qualificate per il Round Finale, comprese la quinta e la sesta classificata della Blue Division.

Dal 5º al 16º posto

Dal 17º al 24º posto

Dal 25º al 32º posto

Dal 33º al 38º posto

Classifica finale

Vincitore

Voci correlate 
 Lacrosse
 Campionati mondiali di lacrosse

Collegamenti esterni 
 
 

Competizioni di lacrosse
Sport nel 2014